Der Healthy Kidney 10K ist ein Volks- und Straßenlauf über 10 km im Central Park von New York City, der seit 2005 stattfindet. Er wird von den New York Road Runners (NYRR) organisiert und von den Vereinigten Arabischen Emiraten gesponsert. Die Einnahmen kommen der National Kidney Foundation zugute.

Statistik

Streckenrekorde 

 Männer: 27:08 min, Rhonex Kipruto (KEN), 2018
 Frauen: 30:59 min, Senbere Teferi (ETH), 2019

Siegerliste

Entwicklung der Finisherzahlen

Weblinks 

 Healthy Kidney 10K auf der NYRR-Website

Laufveranstaltung in den Vereinigten Staaten
Leichtathletikwettbewerb in New York City
Erstveranstaltung 2005